Dewez ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Dewez (* 20. Jahrhundert), französischer Unternehmer und  Autorennfahrer
 Laurent-Benoît Dewez (1731–1812), belgischer Architekt